Whetton ist der Familienname von

 Alan Whetton (* 1959), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Gary Whetton (* 1959), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Jake Whetton (* 1991), australischer Hockeyspieler
 John Whetton (* 1941), britischer Leichtathlet